

Geografia

Svizzera 
 Cressier – comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)
 Cressier – comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)